VD, Vd  eller vd kan syfta på:

VD, Vd eller vd – den person som ansvarar inför styrelsen för den löpande förvaltningen i ett aktiebolag, se Verkställande direktör
VD (film) – en svensk TV-produktion
VD (pjäs) – en svensk teaterpjäs
VD (tidskrift) – en veckotidning 1986–1990, se Västgöta-Demokraten
VD – förkortning för den schweiziska kantonen Vaud